Ли́ндхольм () — шведская фамилия и топоним. Известные носители:

 Линдхольм, Анна-Кари (род. 1976) — шведская кёрлингистка.
 Линдхольм, Берит (род. 1934) — шведская оперная певица.
 Линдгольм, Берндт  (1841—1914) — шведско-финский пейзажист, академик Императорской Академии художеств.
 Линдхольм, Брита (род. 1963) — шведская кёрлингистка.
 Линдхолм, Карл — российский спортсмен, призёр Олимпийских игр 1912 года в парусном спорте.
 Линдхольм, Клаус (Суомела; 1888—1962) — финский гимнаст.
 Линдхольм, Микаэль (род. 1964) — шведский хоккеист, отец Элиаса Линдхольма.
 Мэган Линдхольм (настоящее имя Маргарет Астрид Линдхольм Огден; другой псевдоним Робин Хобб; род. 1952) — американская писательница.
 Линдхольм, Петер Рутгер (Пейя; род. 1970) — шведский кёрлингист и тренер.
 Линдхольм, Рагнар (род. 1993) — фарерский футболист.
 Линдхольм, Фред Александрович (1902—1957) — художник театра, живописец, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1957).
 Линдхольм, Элиас (род. 1994) — шведский хоккеист.
 Линдхольм, Юхани (род. 1951) — финский переводчик.
 Линдхольм, Хампус (род. 1994) — шведский хоккеист.

Топоним 
 Ризум-Линдхольм — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.